Robinson Crusoe / Il Racconto della giungla (1973) este un film realizat de studiourile românești Animafilm, în asociere cu studiourile „Corona Cinematografica” din Italia. Regia este semnata de Gibba (Francesco Maurizio Guido) din partea italiană și Victor Antonescu din partea română. Chiar dacă era primul lungmetraj de animație produs în România, filmul a rulat în țară doar după 1990, în întregime sau în episoade.  

Personajele principale sunt Robinson Crusoe (cu vocea lui Ion Caramitru în versiunea românească), animalele sale - papagalul bețiv (Paul), pisicuțele (Lip și Lap) și câinele flocos și mereu somnoros (Daniel) - și băștinașii de pe insulă conduși de Bongo-Bongo, care urzesc plan după plan pentru a-i putea prinde și mânca pe naufragiați.

Una dintre cele mai memorabile scene se petrece în momentul unei urmăriri cu bărcile pe râu. Băștinașii vâslesc vârtos, apropiindu-se tot mai mult de eroii noștri, și silabisind mereu "unga-dunga-papadunga!". Papagalul, speriat, îl încurajează pe Robinson: "Hai mai repede, că ne papă dunga!", după care: "Dacă scăpăm de ăștia, jur să mă las de băut!". Bineînțeles că au scăpat, dar papagalul a revenit la vechiul său viciu...

Legături externe 
 http://www.ziarultricolorul.ro/eveniment.html?aid=1744  articolul Animația ciolanului 
 
 http://cinemino.kaywa.com/200611  pagină care tratează pe larg biografia și filmografia lui Gibba (în italiană)

Filme de animație românești
Desene animate
Filme din 1973
Filme bazate pe Robinson Crusoe